

Musica
 Arminio – opera lirica di Georg Friedrich Händel
 Arminio – opera in tre atti con libretto di Antonio Salvi (1703) e musica di Alessandro Scarlatti (1720)
 Arminio – opera in tre atti di Stefano Pavesi, su libretto di Giovanni Kreglianovich Albinoni

Onomastica
Arminio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Arminio –  principe e condottiero della popolazione dei Germani Cherusci
Franco Arminio – poeta, scrittore e regista italiano
Jacob Arminio – pastore protestante evangelico olandese, da cui prende nome l'arminianesimo

Altri progetti